Mundo Livre — termo usado durante a Guerra Fria para designar os territórios que não estavam sob domínio soviético
 Mundo Livre (editora) — editora brasileira
 Mundo Livre FM — rádio brasileira com sede em Curitiba
 Mundo Livre S/A — banda brasileira